

Условные обозначения

Класс «А»

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс Александр Новокрещёнов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Олег Толмачёв.

ЦСКА 
Старший тренер: змс Евгений Бабич (до ноября), змс, зтр СССР Анатолий Тарасов (с ноября).

«Локомотив» Москва 

Старший тренер: змс Григорий Мкртычан.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Сергей Митин.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Дмитрий Богинов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Эпштейн.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: зтр СССР Сергей Захватов (до декабря).
Тренер: мс Виктор Столяров.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Александр Комаров.

СКА Калинин 
Старший тренер: змс Виктор Шувалов.
Тренер: мс Андрей Чаплинский.

«Молот» Пермь 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.

«Динамо» Новосибирск 
Старший тренер: Юрий Паньков.

«Металлург» Новокузнецк 
Старший тренер: Алексей Ветров.

«Электросталь» 
Старший тренер: мс Николай Нилов.

«Даугава» Рига 
Старший тренер: мс Анатолий Егоров.
Тренер: мс Лев Огерчук.

«Спартак» Свердловск 
Старший тренер: Иван Крачевский.
Тренер: Александр Петухов.

СКА Куйбышев 
Старший тренер: змс Александр Виноградов.

«Спартак» Омск 
Старший тренер:  Владимир Кукушкин.

«Кировец» Ленинград 

Старший тренер: мс Валентин Быстров.

ЛИИЖТ Ленинград 
Старший тренер: Евгений Дзеярский.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1961-1962 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1961 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1962-1963 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1962 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой